Einsteinhaus kan syfta på följande hus med anknytning till Albert Einstein:

Einsteinhaus Bern, Einsteins hyreslägenhet i Bern, Schweiz, där han bodde under åren 1903-1905 när han författade den särskilda relativitetsteorin, idag museum.
Einsteinhaus Caputh, Einsteins sommarhus i Caputh nära Berlin, där familjen bodde somrarna 1929-1932.
 Einsteins stadsvåning i Berlin på Haberlandstrasse 5 (nuv. 8) i Schöneberg, förstörd i andra världskriget.

Se även
Einsteinturm, astronomiskt observatorium i Potsdam, Brandenburg, Tyskland.